|-
|(32251)||2000 OH50|| align=right|12,4|| align=right|2,532|| align=right|0,130|| align=right|12,62|| align=right|4,029||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32252)||2000 OJ51|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,038|| align=right|13,36|| align=right|4,140||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32253)||2000 OP51|| align=right|11,5|| align=right|3,193|| align=right|0,091|| align=right|20,98|| align=right|5,704||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32254)||2000 OR51|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,064|| align=right|13,30|| align=right|5,751||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32255)||2000 OT51|| align=right|13,3|| align=right|2,568|| align=right|0,216|| align=right|10,86|| align=right|4,114||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32256)||2000 OL52|| align=right|12,9|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|14,14|| align=right|4,200||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32257)||2000 OW52|| align=right|13,2|| align=right|3,054|| align=right|0,055|| align=right|10,93|| align=right|5,335||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32258)||2000 OF53|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|7,71|| align=right|5,297||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32259)||2000 OT53|| align=right|11,6|| align=right|3,141|| align=right|0,136|| align=right|14,50|| align=right|5,566||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32260)||2000 OG57|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|9,92|| align=right|5,123||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32261)||2000 OS58|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,085|| align=right|2,27|| align=right|5,307||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32262)||2000 OA60|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,143|| align=right|1,66|| align=right|4,136||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|32263 Kusnierkiewicz||2000 OH69|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,025|| align=right|2,70|| align=right|4,708||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(32264)||2000 PC1|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,134|| align=right|2,99|| align=right|4,180||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32265)||2000 PJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,800|| align=right|0,201|| align=right|9,03|| align=right|4,686||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32266)||2000 PN1|| align=right|13,6|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|11,01|| align=right|5,177||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|32267 Hermannweyl||2000 PS1|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|15,92|| align=right|4,664||MBA||1. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(32268)||2000 PX1|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,089|| align=right|10,04|| align=right|5,645||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32269)||2000 PB2|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,079|| align=right|2,14|| align=right|5,177||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32270)||2000 PC4|| align=right|13,9|| align=right|2,796|| align=right|0,101|| align=right|6,46|| align=right|4,675||MBA||4. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32271)||2000 PH4|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,101|| align=right|9,29|| align=right|5,206||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32272)||2000 PV4|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,063|| align=right|5,59|| align=right|3,717||MBA||4. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32273)||2000 PC6|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,048|| align=right|10,55|| align=right|5,290||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32274)||2000 PU10|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,059|| align=right|11,70|| align=right|5,198||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32275)||2000 PS13|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,049|| align=right|3,53|| align=right|4,028||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32276)||2000 PV14|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,051|| align=right|6,55|| align=right|3,445||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32277)||2000 PE15|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|3,10|| align=right|4,108||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32278)||2000 PU15|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,100|| align=right|1,94|| align=right|4,256||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32279)||2000 PX16|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,078|| align=right|3,53|| align=right|4,320||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32280)||2000 PF17|| align=right|14,7|| align=right|2,873|| align=right|0,015|| align=right|3,10|| align=right|4,870||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32281)||2000 PP21|| align=right|15,2|| align=right|3,029|| align=right|0,076|| align=right|1,47|| align=right|5,271||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32282)||2000 PS23|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,166|| align=right|0,74|| align=right|5,595||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32283)||2000 PD24|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,484||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32284)||2000 PH24|| align=right|14,0|| align=right|2,917|| align=right|0,035|| align=right|3,50|| align=right|4,981||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32285)||2000 PR24|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,132|| align=right|13,96|| align=right|4,092||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32286)||2000 PS24|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,261|| align=right|15,50|| align=right|5,342||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32287)||2000 PF26|| align=right|14,0|| align=right|2,474|| align=right|0,127|| align=right|10,16|| align=right|3,891||MBA||5. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32288)||2000 QN1|| align=right|13,3|| align=right|2,798|| align=right|0,178|| align=right|9,88|| align=right|4,680||MBA||23. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32289)||2000 QR4|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,025|| align=right|10,07|| align=right|5,397||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32290)||2000 QH5|| align=right|14,1|| align=right|2,447|| align=right|0,127|| align=right|12,88|| align=right|3,828||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32291)||2000 QP8|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,110|| align=right|13,01|| align=right|4,282||MBA||24. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32292)||2000 QR8|| align=right|14,1|| align=right|2,855|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|4,824||MBA||24. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32293)||2000 QT8|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,108|| align=right|10,48|| align=right|5,366||MBA||24. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32294)||2000 QN9|| align=right|14,1|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|12,84|| align=right|4,267||MBA||26. avgust 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(32295)||2000 QD10|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,147|| align=right|7,99|| align=right|4,032||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32296)||2000 QY10|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|1,84|| align=right|5,450||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32297)||2000 QN11|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,089|| align=right|15,05|| align=right|4,155||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32298)||2000 QD12|| align=right|14,2|| align=right|2,929|| align=right|0,104|| align=right|1,19|| align=right|5,011||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32299)||2000 QD17|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,106|| align=right|7,37|| align=right|4,601||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32300)||2000 QL20|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,085|| align=right|3,72|| align=right|5,346||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32301)||2000 QN23|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,176|| align=right|6,01|| align=right|5,184||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32302)||2000 QO24|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,112|| align=right|5,78|| align=right|3,288||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32303)||2000 QT24|| align=right|12,8|| align=right|3,254|| align=right|0,039|| align=right|14,93|| align=right|5,869||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32304)||2000 QC25|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|15,43|| align=right|4,265||MBA||25. avgust 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(32305)||2000 QD28|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,045|| align=right|9,44|| align=right|5,609||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32306)||2000 QT28|| align=right|13,6|| align=right|2,903|| align=right|0,078|| align=right|2,14|| align=right|4,946||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32307)||2000 QG31|| align=right|14,0|| align=right|2,883|| align=right|0,183|| align=right|8,70|| align=right|4,894||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32308)||2000 QZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,139|| align=right|8,38|| align=right|4,281||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32309)||2000 QN32|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,112|| align=right|15,06|| align=right|4,175||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32310)||2000 QY35|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,164|| align=right|3,44|| align=right|4,190||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32311)||2000 QA38|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,093|| align=right|0,96|| align=right|4,216||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32312)||2000 QT38|| align=right|13,5|| align=right|2,965|| align=right|0,098|| align=right|9,99|| align=right|5,105||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32313)||2000 QO39|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,106|| align=right|1,26|| align=right|5,692||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32314)||2000 QO42|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,048|| align=right|1,15|| align=right|4,823||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32315)||2000 QO43|| align=right|14,3|| align=right|2,897|| align=right|0,022|| align=right|1,70|| align=right|4,931||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32316)||2000 QA44|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,103|| align=right|0,87|| align=right|5,397||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32317)||2000 QE44|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,066|| align=right|10,32|| align=right|5,238||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32318)||2000 QO47|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,071|| align=right|1,75|| align=right|5,010||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32319)||2000 QL49|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,102|| align=right|6,90|| align=right|3,422||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32320)||2000 QN51|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,082|| align=right|10,80|| align=right|5,447||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32321)||2000 QO53|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,137|| align=right|5,88|| align=right|4,083||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32322)||2000 QS57|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,082|| align=right|4,39|| align=right|4,044||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32323)||2000 QW60|| align=right|14,1|| align=right|2,870|| align=right|0,074|| align=right|3,26|| align=right|4,861||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32324)||2000 QB61|| align=right|13,7|| align=right|2,973|| align=right|0,113|| align=right|10,84|| align=right|5,125||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32325)||2000 QG62|| align=right|13,2|| align=right|3,140|| align=right|0,067|| align=right|7,21|| align=right|5,564||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32326)||2000 QO62|| align=right|13,3|| align=right|2,659|| align=right|0,185|| align=right|14,08|| align=right|4,335||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32327)||2000 QA63|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,139|| align=right|8,77|| align=right|5,360||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32328)||2000 QW63|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,230|| align=right|11,34|| align=right|4,235||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32329)||2000 QJ64|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,129|| align=right|11,89|| align=right|5,594||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32330)||2000 QK64|| align=right|13,4|| align=right|3,006|| align=right|0,129|| align=right|9,81|| align=right|5,211||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32331)||2000 QK65|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,147|| align=right|10,79|| align=right|5,687||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32332)||2000 QV69|| align=right|14,3|| align=right|3,417|| align=right|0,057|| align=right|4,36|| align=right|6,314||MBA||30. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32333)||2000 QQ71|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,120|| align=right|2,15|| align=right|5,655||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32334)||2000 QM77|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,128|| align=right|1,01|| align=right|5,401||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32335)||2000 QO82|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,036|| align=right|2,52|| align=right|5,335||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32336)||2000 QB86|| align=right|13,9|| align=right|2,740|| align=right|0,083|| align=right|4,71|| align=right|4,535||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32337)||2000 QM87|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,094|| align=right|5,41|| align=right|5,642||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32338)||2000 QS87|| align=right|13,2|| align=right|3,234|| align=right|0,083|| align=right|22,55|| align=right|5,816||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32339)||2000 QA88|| align=right|11,2|| align=right|5,224|| align=right|0,112|| align=right|18,90|| align=right|11,94||JUT||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32340)||2000 QY88|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,117|| align=right|4,17|| align=right|4,425||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32341)||2000 QG89|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,061|| align=right|5,73|| align=right|3,437||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32342)||2000 QE90|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,124|| align=right|4,84|| align=right|3,512||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32343)||2000 QD92|| align=right|13,6|| align=right|2,774|| align=right|0,096|| align=right|8,49|| align=right|4,619||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32344)||2000 QV94|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,055|| align=right|9,43|| align=right|5,483||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32345)||2000 QF99|| align=right|13,4|| align=right|3,467|| align=right|0,040|| align=right|4,95|| align=right|6,454||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32346)||2000 QS99|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,049|| align=right|6,16|| align=right|4,299||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32347)||2000 QK101|| align=right|13,8|| align=right|2,963|| align=right|0,051|| align=right|11,08|| align=right|5,100||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32348)||2000 QL103|| align=right|12,7|| align=right|2,710|| align=right|0,128|| align=right|9,88|| align=right|4,460||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32349)||2000 QA109|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,076|| align=right|7,05|| align=right|4,097||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32350)||2000 QP115|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,054|| align=right|9,25|| align=right|5,414||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32351)||2000 QH116|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,170|| align=right|2,14|| align=right|5,322||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32352)||2000 QT116|| align=right|14,0|| align=right|2,898|| align=right|0,136|| align=right|3,69|| align=right|4,932||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32353)||2000 QX118|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,092|| align=right|10,55|| align=right|5,572||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32354)||2000 QN119|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,073|| align=right|9,47|| align=right|5,573||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32355)||2000 QA122|| align=right|12,8|| align=right|2,588|| align=right|0,126|| align=right|12,13|| align=right|4,163||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32356)||2000 QM124|| align=right|11,7|| align=right|5,217|| align=right|0,155|| align=right|12,67|| align=right|11,92||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32357)||2000 QR124|| align=right|14,5|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|5,75|| align=right|3,738||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32358)||2000 QS124|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,073|| align=right|18,05|| align=right|5,507||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32359)||2000 QZ128|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,132|| align=right|4,34|| align=right|4,142||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32360)||2000 QV133|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,205|| align=right|2,80|| align=right|5,423||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32361)||2000 QF135|| align=right|12,8|| align=right|3,016|| align=right|0,064|| align=right|14,88|| align=right|5,237||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32362)||2000 QS136|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,050|| align=right|10,41|| align=right|5,318||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32363)||2000 QX136|| align=right|14,0|| align=right|2,542|| align=right|0,180|| align=right|6,61|| align=right|4,052||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32364)||2000 QS137|| align=right|13,9|| align=right|3,095|| align=right|0,120|| align=right|5,37|| align=right|5,445||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32365)||2000 QV138|| align=right|13,6|| align=right|3,050|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|5,327||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32366)||2000 QA142|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,175|| align=right|6,93|| align=right|3,761||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32367)||2000 QL144|| align=right|14,0|| align=right|2,892|| align=right|0,083|| align=right|5,06|| align=right|4,917||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32368)||2000 QS146|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,117|| align=right|10,66|| align=right|5,328||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32369)||2000 QQ149|| align=right|12,8|| align=right|3,181|| align=right|0,049|| align=right|13,62|| align=right|5,672||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32370)||2000 QY151|| align=right|12,3|| align=right|5,132|| align=right|0,057|| align=right|7,38|| align=right|11,63||JUT||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32371)||2000 QM154|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,128|| align=right|8,52|| align=right|4,604||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32372)||2000 QL159|| align=right|13,9|| align=right|3,002|| align=right|0,105|| align=right|9,72|| align=right|5,200||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32373)||2000 QZ168|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,081|| align=right|8,32|| align=right|5,647||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32374)||2000 QK169|| align=right|13,4|| align=right|3,185|| align=right|0,039|| align=right|5,83|| align=right|5,682||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32375)||2000 QM169|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,020|| align=right|9,07|| align=right|5,114||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32376)||2000 QP169|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,089|| align=right|13,84|| align=right|4,201||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32377)||2000 QP170|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,032|| align=right|5,07|| align=right|5,676||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32378)||2000 QB173|| align=right|14,4|| align=right|2,816|| align=right|0,057|| align=right|7,63|| align=right|4,724||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32379)||2000 QR177|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,103|| align=right|3,93|| align=right|4,616||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32380)||2000 QE184|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,057|| align=right|10,44|| align=right|5,139||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32381)||2000 QP185|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,033|| align=right|7,37|| align=right|4,722||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32382)||2000 QE187|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,138|| align=right|11,99|| align=right|5,522||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32383)||2000 QG188|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,136|| align=right|13,01|| align=right|4,391||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32384)||2000 QQ190|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,138|| align=right|9,31|| align=right|4,644||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32385)||2000 QU191|| align=right|12,8|| align=right|2,767|| align=right|0,243|| align=right|10,10|| align=right|4,601||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32386)||2000 QB192|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,128|| align=right|16,63|| align=right|5,584||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32387)||2000 QR193|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|5,93|| align=right|5,676||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32388)||2000 QU201|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,104|| align=right|11,40|| align=right|5,300||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32389)||2000 QJ202|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,140|| align=right|2,76|| align=right|5,477||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32390)||2000 QA203|| align=right|12,9|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|9,36|| align=right|4,149||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32391)||2000 QO203|| align=right|13,5|| align=right|3,093|| align=right|0,115|| align=right|5,15|| align=right|5,438||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32392)||2000 QF207|| align=right|13,2|| align=right|3,037|| align=right|0,065|| align=right|9,90|| align=right|5,292||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32393)||2000 QT209|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,052|| align=right|1,16|| align=right|5,645||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32394)||2000 QL210|| align=right|14,3|| align=right|3,493|| align=right|0,104|| align=right|10,54|| align=right|6,526||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32395)||2000 QV213|| align=right|12,0|| align=right|3,991|| align=right|0,140|| align=right|5,37|| align=right|7,973||HLD||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32396)||2000 QY213|| align=right|11,9|| align=right|5,238|| align=right|0,128|| align=right|3,93|| align=right|11,99||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32397)||2000 QL214|| align=right|11,2|| align=right|5,264|| align=right|0,008|| align=right|5,60|| align=right|12,08||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32398)||2000 QT218|| align=right|14,4|| align=right|3,181|| align=right|0,106|| align=right|5,64|| align=right|5,673||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32399)||2000 QA219|| align=right|14,5|| align=right|2,915|| align=right|0,075|| align=right|1,01|| align=right|4,976||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32400)||2000 QK220|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,057|| align=right|10,76|| align=right|5,417||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32401)||2000 QO226|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,077|| align=right|9,33|| align=right|5,384||MBA||31. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32402)||2000 QF231|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,241|| align=right|8,45|| align=right|4,666||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32403)||2000 QK249|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|5,59|| align=right|5,640||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32404)||2000 RN|| align=right|13,2|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|14,07|| align=right|4,337||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32405)||2000 RD1|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,086|| align=right|6,89|| align=right|3,695||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32406)||2000 RE1|| align=right|14,1|| align=right|2,806|| align=right|0,055|| align=right|1,00|| align=right|4,698||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32407)||2000 RT1|| align=right|13,9|| align=right|2,845|| align=right|0,051|| align=right|1,21|| align=right|4,797||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32408)||2000 RU12|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,057|| align=right|10,18|| align=right|5,335||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32409)||2000 RR16|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,149|| align=right|7,62|| align=right|4,333||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32410)||2000 RH19|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,073|| align=right|9,31|| align=right|5,194||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32411)||2000 RY24|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,051|| align=right|15,71|| align=right|5,501||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32412)||2000 RW25|| align=right|12,5|| align=right|2,990|| align=right|0,071|| align=right|9,01|| align=right|5,169||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32413)||2000 RR26|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,063|| align=right|9,02|| align=right|5,168||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32414)||2000 RT29|| align=right|12,7|| align=right|2,980|| align=right|0,077|| align=right|8,73|| align=right|5,142||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32415)||2000 RH30|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,055|| align=right|9,41|| align=right|5,099||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32416)||2000 RS31|| align=right|13,4|| align=right|3,171|| align=right|0,096|| align=right|9,03|| align=right|5,645||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32417)||2000 RK32|| align=right|13,8|| align=right|3,042|| align=right|0,042|| align=right|8,56|| align=right|5,305||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32418)||2000 RD33|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,216|| align=right|7,71|| align=right|4,612||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32419)||2000 RY33|| align=right|13,5|| align=right|2,572|| align=right|0,181|| align=right|6,56|| align=right|4,124||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32420)||2000 RS40|| align=right|11,3|| align=right|5,348|| align=right|0,067|| align=right|13,85|| align=right|12,37||JUT||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32421)||2000 RB41|| align=right|13,8|| align=right|2,918|| align=right|0,096|| align=right|9,41|| align=right|4,984||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32422)||2000 RO42|| align=right|13,2|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|9,03|| align=right|5,134||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32423)||2000 RO43|| align=right|13,1|| align=right|3,042|| align=right|0,116|| align=right|7,10|| align=right|5,306||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32424)||2000 RY62|| align=right|14,8|| align=right|2,486|| align=right|0,101|| align=right|5,92|| align=right|3,920||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32425)||2000 RL64|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,150|| align=right|14,29|| align=right|4,443||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32426)||2000 RP68|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,253|| align=right|12,36|| align=right|4,105||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32427)||2000 RU68|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,189|| align=right|3,68|| align=right|5,372||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32428)||2000 RC75|| align=right|14,7|| align=right|2,485|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,916||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32429)||2000 RP83|| align=right|13,8|| align=right|3,238|| align=right|0,046|| align=right|8,03|| align=right|5,825||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32430)||2000 RQ83|| align=right|11,5|| align=right|5,310|| align=right|0,054|| align=right|6,78|| align=right|12,24||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32431)||2000 RC84|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,081|| align=right|9,41|| align=right|5,573||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32432)||2000 RT86|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,097|| align=right|4,71|| align=right|5,664||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32433)||2000 RF92|| align=right|12,8|| align=right|3,384|| align=right|0,048|| align=right|4,96|| align=right|6,223||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32434)||2000 RW96|| align=right|11,3|| align=right|5,202|| align=right|0,147|| align=right|23,48|| align=right|11,87||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32435)||2000 RZ96|| align=right|10,7|| align=right|5,262|| align=right|0,127|| align=right|21,71|| align=right|12,08||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32436)||2000 RQ97|| align=right|12,9|| align=right|2,679|| align=right|0,046|| align=right|21,12|| align=right|4,384||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32437)||2000 RR97|| align=right|10,8|| align=right|5,219|| align=right|0,123|| align=right|23,10|| align=right|11,92||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32438)||2000 RW98|| align=right|12,8|| align=right|3,211|| align=right|0,116|| align=right|12,78|| align=right|5,754||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32439)||2000 RO99|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,117|| align=right|12,91|| align=right|5,273||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32440)||2000 RC100|| align=right|11,1|| align=right|5,117|| align=right|0,025|| align=right|31,43|| align=right|11,58||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32441)||2000 RO100|| align=right|12,7|| align=right|2,634|| align=right|0,129|| align=right|26,76|| align=right|4,273||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32442)||2000 RS100|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,116|| align=right|15,99|| align=right|5,567||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32443)||2000 RD101|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|15,31|| align=right|4,149||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32444)||2000 RL101|| align=right|12,8|| align=right|3,213|| align=right|0,110|| align=right|13,56|| align=right|5,759||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32445)||2000 RC104|| align=right|12,8|| align=right|2,630|| align=right|0,151|| align=right|10,82|| align=right|4,264||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32446)||2000 SY5|| align=right|13,8|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|12,75|| align=right|4,271||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32447)||2000 SG6|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,189|| align=right|18,76|| align=right|5,694||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32448)||2000 SD12|| align=right|12,8|| align=right|3,237|| align=right|0,124|| align=right|14,05|| align=right|5,824||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32449)||2000 SR16|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,120|| align=right|8,90|| align=right|3,502||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32450)||2000 SH25|| align=right|13,0|| align=right|3,206|| align=right|0,102|| align=right|24,48|| align=right|5,739||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32451)||2000 SP25|| align=right|11,5|| align=right|5,264|| align=right|0,098|| align=right|19,67|| align=right|12,08||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32452)||2000 SC39|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,210|| align=right|8,74|| align=right|4,691||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32453)||2000 SF42|| align=right|12,9|| align=right|3,072|| align=right|0,069|| align=right|10,88|| align=right|5,383||MBA||26. september 2000||Fukuchiyama||Fukuchiyama
|-
|(32454)||2000 SD50|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,100|| align=right|4,08|| align=right|5,788||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32455)||2000 SW60|| align=right|13,0|| align=right|3,957|| align=right|0,166|| align=right|8,96|| align=right|7,872||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32456)||2000 SH72|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,166|| align=right|16,89|| align=right|5,483||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32457)||2000 SZ85|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,064|| align=right|11,38|| align=right|5,215||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32458)||2000 SF87|| align=right|13,7|| align=right|2,454|| align=right|0,234|| align=right|12,24|| align=right|3,843||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32459)||2000 SK87|| align=right|13,9|| align=right|2,623|| align=right|0,243|| align=right|12,48|| align=right|4,247||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32460)||2000 SY92|| align=right|11,7|| align=right|3,955|| align=right|0,307|| align=right|11,00|| align=right|7,865||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32461)||2000 SP93|| align=right|11,5|| align=right|5,158|| align=right|0,068|| align=right|30,88|| align=right|11,72||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32462)||2000 SU112|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,150|| align=right|0,90|| align=right|5,622||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32463)||2000 SO129|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,091|| align=right|17,15|| align=right|5,702||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32464)||2000 SB132|| align=right|11,2|| align=right|5,205|| align=right|0,020|| align=right|25,29|| align=right|11,88||JUT||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32465)||2000 SM141|| align=right|13,3|| align=right|2,963|| align=right|0,060|| align=right|9,31|| align=right|5,100||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32466)||2000 SN153|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,246|| align=right|16,11|| align=right|4,289||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32467)||2000 SL174|| align=right|11,7|| align=right|5,120|| align=right|0,034|| align=right|29,88|| align=right|11,59||JUT||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32468)||2000 SS176|| align=right|13,2|| align=right|2,693|| align=right|0,161|| align=right|12,50|| align=right|4,419||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32469)||2000 SL188|| align=right|13,3|| align=right|2,792|| align=right|0,151|| align=right|8,93|| align=right|4,663||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32470)||2000 SD190|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,048|| align=right|11,52|| align=right|5,698||MBA||23. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32471)||2000 SK205|| align=right|12,4|| align=right|5,205|| align=right|0,046|| align=right|2,68|| align=right|11,88||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32472)||2000 SC210|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,081|| align=right|11,04|| align=right|5,311||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32473)||2000 SG210|| align=right|13,5|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|9,71|| align=right|4,299||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32474)||2000 SP212|| align=right|12,3|| align=right|3,222|| align=right|0,103|| align=right|13,08|| align=right|5,781||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32475)||2000 SD234|| align=right|10,3|| align=right|5,225|| align=right|0,095|| align=right|30,66|| align=right|11,95||JUT||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32476)||2000 SP237|| align=right|13,3|| align=right|3,032|| align=right|0,015|| align=right|10,53|| align=right|5,279||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32477)||2000 SV238|| align=right|13,2|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|15,13|| align=right|5,474||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32478)||2000 SV289|| align=right|11,7|| align=right|5,241|| align=right|0,167|| align=right|9,66|| align=right|12,00||JUT||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32479)||2000 SL312|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,191|| align=right|14,20|| align=right|4,127||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32480)||2000 SG348|| align=right|11,1|| align=right|5,262|| align=right|0,091|| align=right|21,58|| align=right|12,07||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32481)||2000 SF352|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,089|| align=right|10,37|| align=right|5,358||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32482)||2000 ST354|| align=right|10,3|| align=right|5,147|| align=right|0,026|| align=right|12,15|| align=right|11,68||JUT||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32483)||2000 SM362|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,086|| align=right|12,84|| align=right|5,346||MBA||19. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32484)||2000 TV29|| align=right|12,7|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|16,88|| align=right|4,141||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32485)||2000 TY44|| align=right|13,1|| align=right|3,144|| align=right|0,122|| align=right|14,35|| align=right|5,575||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32486)||2000 TY56|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,129|| align=right|12,11|| align=right|5,354||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32487)||2000 TM61|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,132|| align=right|12,23|| align=right|5,242||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32488)||2000 TF64|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,045|| align=right|11,77|| align=right|5,353||MBA||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32489)||2000 UG17|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,032|| align=right|10,17|| align=right|5,198||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32490)||2000 UU27|| align=right|13,4|| align=right|2,598|| align=right|0,038|| align=right|11,53|| align=right|4,187||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32491)||2000 UU107|| align=right|13,5|| align=right|2,700|| align=right|0,125|| align=right|14,81|| align=right|4,436||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32492)||2000 VJ15|| align=right|13,1|| align=right|2,791|| align=right|0,221|| align=right|10,58|| align=right|4,661||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32493)||2000 WR3|| align=right|13,4|| align=right|2,670|| align=right|0,131|| align=right|13,52|| align=right|4,362||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32494)||2000 WY125|| align=right|13,0|| align=right|2,999|| align=right|0,079|| align=right|11,09|| align=right|5,194||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32495)||2000 WT171|| align=right|13,1|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|13,81|| align=right|4,407||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32496)||2000 WX182|| align=right|9,8|| align=right|5,232|| align=right|0,078|| align=right|30,52|| align=right|11,97||JUT||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32497)||2000 XF18|| align=right|12,6|| align=right|2,676|| align=right|0,179|| align=right|13,08|| align=right|4,377||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32498)||2000 XX37|| align=right|11,3|| align=right|5,247|| align=right|0,095|| align=right|26,27|| align=right|12,02||JUT||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32499)||2000 YS11|| align=right|10,2|| align=right|5,212|| align=right|0,161|| align=right|16,76|| align=right|11,90||JUT||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32500)||2000 YV76|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,216|| align=right|1,99|| align=right|4,167||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov